Dubrovka – cittadina della Russia europea occidentale, situata nella oblast' di Brjansk
 Dubrovka – cittadina della Russia europea nordoccidentale, situata nella oblast' di Leningrado
 Dubrovka – stazione della metropolitana di Mosca sulla Linea Ljublinsko-Dmitrovskaja
 Dubrovka – stazione sull'Anello centrale di Mosca
 Crisi del teatro Dubrovka – attentato con sequestro avvenuto a Mosca nel 2002